Bernstiel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bernstiel (* 1984), deutscher Politiker (CDU)
 Liebfriede Bernstiel (1915–1998), deutsche Keramikerin